Aardrijkskunde
Duitsland
Berge (Altmark), gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt
Berge (Anröchte), plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Berge (Meschede), plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Berge (Nedersaksen), gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Berge (Neu-Eichenberg), plaats in de deelstaat Hessen
Berge (Prignitz), gemeente in de deelstaat Brandenburg

Spanje
Berge (Spanje), gemeente in de provincie Teruel

Personen met de achternaam Berge
Abraham Berge, Noors politicus
H.C. ten Berge, Nederlandse dichter
Niels van den Berge, Nederlands politicus
Rinus van den Berge, Nederlandse atleet
Thomas Berge, Nederlandse zanger
Willem Hendrik van den Berge, Nederlandse politicus

Zie ook 
Berg (doorverwijspagina)